Navnet Frische kan henvise til flere:
 Jacques Du Frische (1640, Sées  1693, Saint-Germain-des-Prés), en fransk teolog 
 (Anders) "Axel" (Christian) Frische (1877, Tjele  1956, København), en dansk skuspiller, instruktør og manuskriptforfatter
 (Anne) Grete Frische (1911, København  1962, Gentofte), en dansk skuespillerinde, filminstruktør og manuskriptforfatter

se også 
 Frisch
 noter og henvisninger 

Danske efternavne